

Osoby o nazwisku Ferrario 
 Libero Ferrario (ur. 1901, zm. 1930) – włoski kolarz szosowy
 Mariano Ferrario (ur. 1974) – amerykański narciarz
 Rino Ferrario (ur. 1926) – włoski piłkarz